Грозевешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Хангу.
 Грозевешть () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Нікорешть.
 Грозевешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Корбій-Марі.
 Грозевешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Дрегічень.